Ове Хёэх-Гулльберг (при рождении Гульдберг, ; 1731—1808) — датский государственный деятель, ,  и богослов; министр по делам государства с 1772—1784 гг. Член Датской королевской академии наук.

Биография 
Родился 1 сентября 1731 года в городе Хорсенсе в семье небогатого торговца.

Будучи представлен королеве-матери Юлианы-Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской в 1764 году и добившись её расположения, стал учителем кронпринца Фредерика, а в 1771 году стал секретарём его кабинета. После падения кабинета Иоганна Фридриха Струэнзе в 1772 году был назначен первым министром. 11 октября 1777 года был возведён в дворянство как Хёэх-Гулльберг.

Встав во главе кабинета, он уволил всех иностранцев с государственных должностей, восстановил стародатскую систему, а все либеральные начинания были им отменены. Крестьяне были снова подчинены прежнему гнету, введена цензура, и правительственная политика получила клерикальное направление. Только в 1781 году он был отстранён от своего поста наследным принцем Фредериком.

Как литератор способствовал возрождению датской прозы, которую, в частности, обогатил своей всемирной историей (Копенгаген, 1768—72) и богословскими сочинениями, а также переводом Нового Завета.

Являлся членом Датской королевской академии наук.

Скончался 7 февраля 1808 года в Виборге.

Избранная библиография 
 

 En omvendt Tvivlers Levnedsbeskrivelse, 1760.
 Tanker om Milton og den saakaldte religiøse Poesi, 1761.
 Den naturlige Theologi, 1765.
 Verdens Historie, 1768-1772.
 Undersøgelse, af Philopatreiases Anmærkninger. 1ste-2det Hefte, 1770-71.
 Azan eller den for Gield udfriede Fyrste, 1771.
 Den aabenbarede Theologi, 1773.
 Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer''', 1781. 
 Tidsbestemmelse af det nye Testamentes Bøger, 1785.
 Det nye Testamente med Anmærkninger'', 1794.

Примечания

Ссылки 
 Ove Høegh-Guldberg.

Члены Датской королевской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Премьер-министры Дании
Переводчики Библии
Богословы по алфавиту
Богословы Дании
Богословы XVIII века
Богословы XIX века
Государственные деятели Дании
Политики по алфавиту
Политики Дании
Политики XVIII века
Политики XIX века